Kim Ye-won (1987), atriz sul-coreana.
 Kim Ye-won (artista), atriz e cantora, ex-integrante do grupo feminino Jewelry.
 Kim Ye-won (1997), atriz e modelo sul-coreana.
 Kim Ye-won (1998), mais conhecida pelo nome artístico Umji, integrante do grupo feminino GFriend
 Kim Ye-won (1999), mais conhecida pelo nome artístico Yehana, artista da Pledis Entertainment, integrante do grupo feminino Pristin.

Desambiguação